Deutsche Grammophon Gesellschaft, empresa discogràfica especialitzada en música clàssica amb seu a Berlín, a Alemanya
 Societat Geològica Alemanya (del seu nom en alemany Deutsche Geologische Gesellschaft), societat científica històrica dedicada a la geologia d'Alemanya
 Societat Alemanya per a les Ciències de la Terra (del seu nom en alemany Deutsche Gesellschaft für Geowissenschaften), societat científica dedicada a les ciències de la Terra d'Alemanya
 Societat Geofísica Alemanya (del seu nom en alemany Deutsche Geophysikalische Gesellschaft), societat científica dedicada a la geofísica d'Alemanya
 Discrete Global Grid, partició estàndard de la superfície terrestre utilitzada en cartografia